tetrametylosilan
 przezczaszkowa stymulacja magnetyczna ()

Zobacz też 
 TMS Brokers